Superfast steht für

 Matchbox Superfast, eine Serie von Spielzeugautos der Firma Matchbox
 Superfast Ferries, griechische Reederei
 Superfast, CD der Rockgruppe Dynamite Hack aus dem Jahre 2000
 Superfast!, amerikanischer Spielfilm von 	Jason Friedberg und Aaron Seltzer aus dem Jahr 2015